Наводне́ния в Венеции () — регулярные, в том числе сезонные подъёмы воды в дельте реки По, Венецианской лагуне, а также в соседних регионах северной Адриатики, которые вызывают затопление значительной части территории Венеции, а также других приморских городов по линии Кьоджа — Триест. Основная причина наводнений — ветровой нагон воды, к которому в последнее время добавился антропогенный фактор (разрушение плавней и активный дренаж заболоченных низин). Приливы и небольшие временные подъёмы уровня воды в прошлом играли благоприятную роль в жизни города, так как они уносили из его каналов сточные воды. Теперь же, когда погружение островов Венецианской лагуны ускорилось, частота наводнений увеличилась, а последствия от них значительно усугубились, поскольку солёная вода разрушает кирпичную кладку, а максимальная высота островов Венеции не превышает 2 м над уровнем моря. Своеобразным индикатором благосостояния города является его самая низкая точка — площадь Сан-Марко. Явления так называемой высокой воды, ранее наблюдавшиеся на площади в среднем 9 раз в году, теперь происходят в среднем 90—100 раз в год.

Природа наводнений 

Наводнения в Северной Адриатике вызываются целым рядом факторов: возникающие на Адриатике циклоны с преобладанием северных ветров вызывают подъём «медленной» нагонной волны Кельвина. Также постепенно сужающаяся к северу акватория Адриатического моря направляет морские волны навстречу двигающимся во встречном направлении водам многочисленных альпийских рек, многие из которых склонны к паводкам в период с октября по январь, когда наступает дождливая средиземноморская зима. Кроме этого, нагон воды могут вызывать ветры сирокко, дующие из Сахары. Так же, как и в Санкт-Петербурге, подъём воды в Венеции усиливается из-за мелководья и пологости дна в Венецианской лагуне. Кроме наводнений в результате нагонной волны, в Венеции происходят и паводковые наводнения, связанные с таянием снегов и проливными дождями, когда стекающая в лагуну с континента вода не может быстро уйти в море из-за трёх узких проливов. Город может относительно безболезненно переносить подъём воды до 1 м выше уровня моря. Однако при подъёме воды в 2 м и более под воду уходит вся суша города.

Контрмеры 
Проект MOSE

Уровень моря 

Уровень моря определяет процент затопления островов Венеции следующим образом:

26 ноября 2009 года была составлена новая таблица пешеходной доступности города в зависимости от уровня моря:

Примечания 

Наводнения в Италии
История Венеции